Grajera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grajera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Grajera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar